Коломак () — село, Черкасовский сельский совет, Полтавский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5324086507. Население по переписи 2001 года составляло 18 человек.

Географическое положение 
Село Коломак находится на правом берегу реки Коломак, выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Бурты, ниже по течению примыкает село Ольховщина. Рядом проходит железная дорога, станция Зелёная в 1,5 км.

История 
В 1946 году указом ПВС УССР село Яновщина переименовано в Коломак.

Примечания